

Sigle 

 Ab Urbe condita – locuzione latina
 Allievo Ufficiale di Complemento
 Anno Urbis Conditae – locuzione latina
 Area Under the Curve – in farmacologia, area sotto la curva concentrazione/tempo
 Area Under the Curve – area sotto la curva, in analisi matematica corrisponde al concetto di integrale
 Autodefensas Unidas de Colombia – gruppo paramilitare colombiano

Biologia molecolare 

 AUC – codone adenina-uracile-citosina che codifica per l'isoleucina

Codici 

 AUC – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Santiago Perez di Arauca (Colombia)
 auc – codice ISO 639-3 della lingua waorani